Филомел (мифология) — персонаж древнегреческой мифологии
 Филомел (военачальник) — древнегреческий военный и политический деятель